Tente bezeichnet:

 Tente (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Tente (Spielzeug), ein in Spanien populäre Bausteinsystem
 Tente (Unternehmen), Markennamen des Rollenherstellers TENTE International GmbH